Superhirn steht für:

 deutsche Bezeichnung des Logikspiels Mastermind
 Genie (umgangssprachlich)
 Das Superhirn (OT: Le Cerveau), Filmkomödie aus dem Jahr 1969
 Superhirn in Tennisschuhen, Filmkomödie aus dem Jahr 1969
 Deutschlands Superhirn, eine Fernseh-Spielshow des ZDF

Weitere Vorkommen des Begriffs Superhirn:

 Spitzname für den britischen Ingenieur und Motorsportmanager Ross Brawn